Zdroj může být:
 vodní zdroj
 světelný zdroj
 environmentální zdroj
 přírodní zdroj
 zdroj energie
 obnovitelný zdroj energie
 neobnovitelný zdroj energie
 elektrický zdroj
 spínaný zdroj
 Napájecí zdroj (počítač)
 zdroj znečištění
 bodový zdroj znečištění
 informační zdroj
 softwarový repozitář – místo se softwarovými balíčky pro instalaci

v kultuře
 Zdroj (dokumentární film)

Související články 
 pramen (rozcestník)

Externí odkazy